Mächtigkeit steht für:

 Mächtigkeit (Geologie), Dicke einer Gesteinsschicht 
 Mächtigkeit (Mathematik), Anzahl der Elemente einer (endlichen oder unendlichen) Menge

Siehe auch:
 Kardinalität